Le nom Louis-Alexandre de Bourbon a été porté par plusieurs personnages historiques  :
 Louis-Alexandre de Bourbon (1678-1737), fils naturel de Louis XIV et de Madame de Montespan, comte de Toulouse, duc de Penthièvre, duc de Rambouillet et amiral de France ;
 Louis-Alexandre de Bourbon (1747-1768), petit-fils du précédent, fils de Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, et de Marie-Thérèse d'Este.